Off the Wall steht für:

Musik:
 Off the Wall, Album von Michael Jackson aus dem Jahr 1979
 Off the Wall (Lied), Singleauskopplung aus diesem Album

Film und Fernsehen:
 Off the Wall (1977), US-amerikanischer Film von Rick King
 Off the Wall (1983), US-amerikanischer Film von Rick Friedberg
 Off the Wall (Fernsehshow), Kinderspielshow auf dem Disney Channel (1998–1999)

Videospiele:
 Off the Wall (Videospiel, 1989), Videospiel von Atari
 Off the Wall (Videospiel, 1991), Arcadespiel von Atari